Báze znamená (knižně a odborně) základ, základna, podklad, východisko: 
 databáze, báze dat – v IT množina utříděných hodnot; systém (navzájem propojených) souborů s pevnou strukturou záznamů
 OpenOffice.org Base – nástroj k vytváření databází z kancelářského balíku OpenOffice.org
 báze léku – ve farmacii hlavní účinná součást léku, léčivá látka
 báze (lineární algebra) – v matematice báze vektorového prostoru, množina lineárně nezávislých vektorů, které jej generují
 v lingvistice část gramatické struktury pojatá jako východisko
 artikulační báze – způsob tvoření zvukové řeči charakteristický pro určitý jazyk
 kořen (mluvnice) – kořen slova v tvoření slov
 v mineralogii jednoduchý plnoplochý tvar pěti různých soustav, bazální pinakoid, bazální pedion
 nukleová báze – v biochemii a genetice základní součást DNA nebo RNA, která uchovává genetickou informaci, jednotka genetické informace
 platforma – možné synonymum slova báze
 podstava – v geometrii stěna tělesa, na kterou bývá těleso postavené
 báze souvrství – v geologii
 spodní část (útvaru, orgánu atp.) v biologii
 báze lební, spodina lebeční – v anatomii spodní část mozkové části lebky
 báze rostliny, listu, řapíku, čepele, stonku, kmene – v botanice
 vnitřní roh, kořen (např. křídla hmyzu) – v entomologii
 báze tranzistoru – v elektrotechnice jedna z elektrod bipolárního tranzistoru
 zásady (chemie) – alkálie, látky, které přijímají protony, resp. poskytují elektrony

Externí odkazy